Municipio de Smoky Hill puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Smoky Hill (condado de Geary, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Geary.
 Municipio de Smoky Hill (condado de McPherson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de McPherson.
 Municipio de Smoky Hill (condado de Saline, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Saline.